Rivero puede referirse a:

Toponimia

Bolivia 
 Villa Rivero, localidad y municipio en el departamento de Cochabamba.

España 
 Rivero (C. P. 39409), capital del municipio San Felices de Buelna (Cantabria).
 Rivero (C. P. 33191), lugar de la parroquia de San Claudio, en el municipio de Oviedo, Asturias.
 Rivero (C. P. 33934), lugar de Langreo, Asturias.
 Rivero (C. P. 33128), lugar de Pravia, Asturias.
 Rivero de Posadas (C. P. 14739), lugar de la provincia de Córdoba.
 Rivero (C. P. 33934), lugar de Langreo, Asturias.
 Iglesia de la Virgen del Rivero, iglesia situada en el municipio de San Esteban de Gormaz en la provincia de Soria (Castilla y León).
 El Ribero y Barcenillas del Rivero (C. P. 09514), Burgos.

Apellido 
 Rivero, apellido:

Personajes

Argentina 
Carlos Rivero (1957-), músico, autor, compositor y docente musical.
 Edmundo Rivero (1911-1986), cantante, guitarrista y compositor argentino de tangos.
 Inés Rivero (1976-), modelo argentina de pasarela y fotografía.
 Gaucho Rivero (1808-1845) Fue un peón de campo rioplatense que lideró un alzamiento contra la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833.
 Diego Rivero (1981-), jugador de fútbol argentino de Boca Juniors.
 Nelson David Alfredo Rivero (1995-), profesor de Ballet de nacionalidad argentina más conocido por su obra ilustre Los Zapatitos de la Nona y trabaja en Mansión Playboy.

Bolivia 
 Francisco del Rivero (1757-1813), militar, patriota y prócer de la independencia.

Cuba 
 Raúl Rivero (1945-), poeta, periodista y disidente.
 Andrés Rivero Agüero (1905-1997), político y abogado elegido presidente de Cuba en plena guerra civil apenas dos meses antes del triunfo de la Revolución cubana.
 Félix Vicente Ronda Rivero (1966-), destaca por el dibujo humorístico y la pintura.

España 
 Domingo Rivero (1852-1929), poeta canario considerado precursor del movimiento modernista que se gestó en las Islas Canarias a principios del siglo XX.
 Juan Carlos Rivero, periodista deportivo español.
 Juncal Rivero (1966-), modelo, presentadora de TV y actriz española. 
 Nicolás María Rivero (1814-1878), político demócrata español.
 Pablo Rivero (1980-), actor español.
 Paulino Rivero (1952-), político canario. Presidente del Gobierno de Canarias desde 2007.
 Sergio Rivero (1986-), cantante que ganó la cuarta edición del concurso televisivo Operación Triunfo. 
 Teresa Rivero, empresaria española.

México 
 Javier Rivero (1967-), actor y director de doblaje.
 Ángel Aguirre Rivero (1956-), político, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue Gobernador de Guerrero de 1996 a 1999.
 Octavio Rivero Serrano (1929-), médico, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1981 a 1985.

Perú 
 José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989), político, abogado y escritor peruano. Fue presidente del Perú de 1945 a 1948.
 Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz (1798-1857), científico, naturalista, geólogo y diplomático, considerado como el principal científico peruano del siglo XIX y conocido en su terruño como "el sabio Rivero".

Puerto Rico 
 Ramón Rivero (1909-1956), actor, comediante y compositor nacido en Nagüabo. Mejor conocido como Diplo.

Uruguay 
 Tabaré Rivero: (1957-), cantante, compositor, poeta, actor y director de teatro.